Пењитас има више значења:

 Пењитас (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пењитас, Хосе Контрерас Гарсија (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пењитас (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пењитас, Ел Сеис (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пењитас (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пењитас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пењитас (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пењитас (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пењитас, Ранчо Гонзалез (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пењитас (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењитас (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењитас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пењитас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пењитас (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пењитас (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пењитас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пењитас (Гереро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пењитас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику